A 2022-es Formula–3 magyar nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2022-es szezonjának hatodik versenyhétvégéje volt, amelyet július 29. és július 31. között tartottak meg a Hungaroringen. A versenyeket a Formula–1 magyar nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot Caio Collet, míg a főfutamot Alekszandr Szmoljar nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Sprintverseny

Főverseny

Megyjegyzés:
 Arthur Leclerc és Brad Benavides öthelyes rajtbüntetést kaptak, amiért balesetet okoztak a sprintversenyen.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2022-es Formula–1 magyar nagydíj
2022-es Formula–2 magyar nagydíj

Magyar
Magyar autóversenyzés